El término cello puede hacer referencia a:

 Cello (navegador web), un navegador web y cliente Gopher para Windows 3.1
 Cello (software CAD), software de automatización de diseño de circuitos genéticos
 Cello (película), una película coreana de terror de 2005
 Ten Minutes Older: The Cello, parte de un proyecto fílmico de 2002
 Cello Dias, bajista de la banda estadounidense de rock alternativo Against All Will
 Mashymre Cello, personaje de ficción de la serie Mobile Suit Gundam ZZ
 Nadia di Cello (nacida en 1989), actriz Argentina
 Cello (álbum), un álbum del violonchelista David Darling
 Cello (serie), una serie de televisión dramática libanesa